Boure (en , transcription anglaise : Bure) est un patronyme russe, d'origine allemande (Buhre), porté par plusieurs personnalités :
 Pavel Boure (1971-), joueur de hockey sur glace russe
 Valeri Boure (1974-), joueur de hockey sur glace russe
 Vladimir Boure (1950-), nageur soviétique, spécialiste des épreuves de nage libre

Voir aussi 
 
 
 
Patronyme russe